Bronsstaartkomeetkolibrie
 Grijsbuikkomeetkolibrie
 Groenstaartkomeetkolibrie
 Sapphokomeetkolibrie
 Zwartstaartkomeetkolibrie